|-
| 183001 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183002 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183003 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183004 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183005 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183006 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183007 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183008 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183009 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183010 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183011 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183012 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183013 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183014 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183015 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183016 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183017 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183018 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183019 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183020 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183021 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183022 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183023 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183024 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183025 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183026 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183027 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183028 - ||  || 13 august 2002 ||  || 
|-
| 183029 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 183030 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183031 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 183032 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183033 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183034 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183035 - || 2002 QY || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183036 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183037 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183038 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183039 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183040 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || 
|-
| 183041 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 183042 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 183043 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183044 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183045 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183046 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183047 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183048 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183049 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183050 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183051 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183052 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183053 - ||  || 16 august 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 183054 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183055 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183056 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183057 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183058 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183059 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183060 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183061 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183062 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183063 - ||  || 17 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183064 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183065 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183066 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183067 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183068 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183069 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183070 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183071 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183072 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183073 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183074 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183075 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183076 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183077 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183078 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183079 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183080 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183081 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183082 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183083 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183084 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183085 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183086 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183087 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183088 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183089 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183090 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183091 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183092 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183093 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183094 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183095 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183096 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183097 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183098 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183099 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183100 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-